Bacile – sinonimo di catino
 Filippo Bacile di Castiglione – imprenditore, politico e storico italiano
 Pasquale Bacile – vescovo cattolico italiano
 Bacile (Lukavci 1, Veli o Prvi) – uno dei due isolotti facente parte degli scogli Bacili a sud dell'isola di Lesina in Croazia